СРТР может означать:

 станция радиотехнической разведки
 средний рыболовный траулер рефрижераторный